A 2007-es Australian Open női páros versenyét a Cara Black–Liezel Huber-duó nyerte a Csan Jung-zsan és Csuang Csia-zsung alkotta páros előtt.

Kiemeltek 
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (Elődöntősök)
 Jen Ce /  Cseng Csie (Elődöntősök)
 Cara Black /  Liezel Huber (Bajnokok)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Első kör)
 Gyinara Szafina /  Katarina Srebotnik (Harmadik kör)
 Daniela Hantuchová /  Szugijama Ai (Negyeddöntősök)
 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (Negyeddöntősök)
 Nathalie Dechy /  Vera Zvonarjova (Harmadik kör)
 Corina Morariu /  Rennae Stubbs (Első kör) 
 Anabel Medina Garrigues /  Szánija Mirza (Harmadik kör)
 Marion Bartoli /  Sahar Peér (Első kör) 
 Maria Elena Camerin  Gisela Dulko (Harmadik kör) 
 Jelena Lihovceva  Jelena Vesznyina (Első kör) 
 Jelena Gyementyjeva /  Flavia Pennetta (Harmadik kör) 
 Janette Husárová /  Jelena Janković (Első kör) 
 Eléni Danjilídu   Jasmin Wöhr (Harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények

N2